Holmgårde kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Holmgårde (Dommerby Sogn) – en bebyggelse i Dommerby Sogn
 Holmgårde (Ejstrup Sogn) – en bebyggelse i Ejstrup Sogn
 Holmgårde (Hyllebjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hyllebjerg Sogn
 Holmgårde (Serup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Serup Sogn
 Holmgårde (Sæby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sæby Sogn